Gołogóra ist der Name zweier Orte in Polen:
 Gołogóra (Polanów) in der Woiwodschaft Westpommern (ehemals Breitenberg, Kreis Schlawe/Pommern)
 Gołogóra (Świątki) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren (ehemals Blankenberg, Kreis Heilsberg/Ostpreußen)